Rosalia kan syfta på:
Rosalía, en spansk pop och flamencosångerska
Rosalia, en italiensk jungfru och eremit
Rosalia (djur), ett släkte av skalbaggar
Rosalia Price, en engelsk djurtämjare och cirkusartist